Босень () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 9,93 км². Население по данным на 2019 год — 486 человек.

Община Босень состоит из четырёх деревень:
 Босень
 Запудов — 2 человека
 Засадка — 86 человек
 Мужски — 26 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1057 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края